

Geografia
 Lo Schiavone –  isola della Campania
 Schiavone – torrente dell'Abruzzo

Persone 
 Alberto Schiavone (1980) – scrittore italiano
 Aldo Schiavone (1944) – storico, docente e saggista italiano
 Andrea Meldolla detto lo Schiavone (1510/1515-1563) – pittore del Manierismo veneto
 Andrea Schiavone (1993) – calciatore italiano
 Annabella Schiavone (1943-1989) – attrice comica italiana
 Carmine Schiavone (1943-2015) – criminale e collaboratore di giustizia italiano, amministratore e consigliere del clan dei casalesi, cugino di Francesco
 Francesco Schiavone (detto "Sandokan", 1954) – camorrista italiano
 Francesca Schiavone (1980) – tennista italiana
 Gianfelice Schiavone (1935-2019) – calciatore italiano
 Giorgio Schiavone (tra il 1433 e il 1436-1504) – pittore italiano 
 Giuseppe Schiavone (1838-1864) – brigante del Risorgimento
 Laura Schiavone (1986) – canottiera italiana
 Luigi Schiavone (1959) – chitarrista e cantante italiano
 Matteo Schiavone (1900-1984) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Patrizia Schiavone (1966) – cestista italiana

Altro 
 Schiavone – etnonimo medievale con il quale si indicavano le popolazioni slave
 Rocco Schiavone – personaggio immaginario letterario protagonista dei romanzi polizieschi di Antonio Manzini
 Rocco Schiavone – serie televisiva sul personaggio immaginario letterario di Antonio Manzini

Pagine correlate
 Schiavon (disambigua)
 Schiavoni (disambigua)